Martigny-sur-l'Ante - uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento Calvados.

Palazzo Medici Lante - um palácio localizado em Roma.

Villa Lante em Bagnaia - um palácio italiano , localizado em Bagnaia.

Villa Lante no Janículo - palácio italiano mandado construir por Baldassarre Turini.

Desambiguação